

Карабаново — місто, Александровський район, Владимирська область
 Карабаново — присілок, Богородський міський округ, Московська область